Aquitania steht für:

 Aquitània, okzitanischer Name der französischen Provinz Aquitanien
 eine ehemalige römische Provinz, siehe Gallia Aquitania
 eine Römerstraße, siehe Via Aquitania
 Aquitania (Kolumbien), Gemeinde im Departamento de Boyacá
 Aquitania (Schiff), ein Schiff der Cunard-Line
 (387) Aquitania, ein Asteroid des Hauptgürtels